Iets uitspugen, oftewel het legen van de mondinhoud
 Het wegschieten van speeksel met de mond, in sommige streken ook wel tuffen genoemd
 Een eufemisme voor overgeven (braken)
 Spuug, ook bekend als speeksel